PROC steht für
 People’s Republic of China (P.R.O.C.), z. B. Made in P.R.O.C., siehe Volksrepublik China
 Perry-Rhodan-Online-Community, siehe Perrypedia
 das virtuelle proc-Dateisystem, siehe procfs

PROC